Brzęczyk

 polska nazwa Buzzera – układu elektronicznego
 polska nazwa Clickera – elementu łuku